Kyohei Noborizato (Higashiōsaka, Osaka: 13 de novembro de 1990) é um futebolista profissional japonês, meia, milita no Kawasaki Frontale.

Carreira 
Noborizato começou a carreira no Kawasaki Frontale.

Títulos 
 Kawasaki Frontale
 Campeonato Japonês: 2017, 2018

 Japão
 Jogos Asiáticos: 2010

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas do Japão
Futebolistas do Kawasaki Frontale